Ипа́тьев — русская фамилия, произошла от имени . Известные носители:
 Ипатьев, Виктор Александрович (1942—2009) — белорусский учёный в области лесного хозяйства, почвоведения и радиоэкологии леса, академик.
 Ипатьев, Владимир Николаевич (1867—1952) — русско-американский химик, генерал-лейтенант, доктор химических наук, профессор, академик Санкт-Петербургской академии наук.
 Ипатьев, Николай Николаевич (1869—1938) — русский офицер, инженер и общественный деятель, владелец Ипатьевского дома.

См. также 
 Ипатьевский дом
 Ипатьевский монастырь
 Ипатьевская летопись
 Ипатьевский переулок
 Премия имени В. Н. Ипатьева